Большое Озеро (хак. Поос - перешеек) — село в Шарыповском районе Красноярского края России. Входит в состав Парнинского сельсовета.

География 
Село расположено в 45 км к югу от районного центра Шарыпово.

История 
В старину именовали его Поос – Перешеек. В девятнадцатом веке это было хакасское селение, численность жителей которого достигало несколько сотен человек, а к началу 1911 года составляло 580 человек.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 167 мужчин и 170 женщин из 337 чел.

Примечания 

Населённые пункты Шарыповского района